Шипицыно — топоним в России:
 Шипицыно — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Шипицыно — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Шипицыно — посёлок городского типа в Котласском районе Архангельской области.
 Шипицыно — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Шипицыно — село в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Шипицыно — село в Чистоозерном районе Новосибирской области.
Шипицыно — железнодорожная станция на линии Татарская — Карасук.
 Шипицыно — село в Большереченском районе Омской области.
 Шипицыно — деревня в Гайнском районе Пермского края.
 Шипицыно — село в Алапаевском районе Свердловской области.

См. также 
 Большое Шипицыно
 Среднее Шипицыно
Шипицына
 Шипицино
 Щипицыно